Landtagswahlkreis Landkreis Rostock steht für folgende Landtagswahlkreise in Mecklenburg-Vorpommern:

* Landtagswahlkreis Landkreis Rostock I
 Landtagswahlkreis Landkreis Rostock II
 Landtagswahlkreis Landkreis Rostock III
 Landtagswahlkreis Landkreis Rostock IV

Siehe auch:
 Landtagswahlkreis Hansestadt Rostock